Huldenberg oder Huldeberg

steht für

 Huldenberg, Gemeinde im südöstlichen Teil des Dijlelandes in der Provinz Flämisch-Brabant im Königreich Belgien
 Schloss Huldenberg, Schloss in Huldenberg, Belgien

ist der Name von

 Daniel Erasmus von Huldenberg (1660–1733), deutscher Geograph, Erfinder, Gesandter, Geheimer Rat und Legationsrat 
 Georg Ludwig Erasmus von Huldenberg (1701–1777), deutscher Jurist